Список місцевої флори Литви налічує 98 видів дерев та кущів.

Дерева

Хвойні 
(; )
 Модрина європейська (; )
 Ялина європейська (Picea abies; Paprastoji eglė)*
 Сосна звичайна (Pinus sylvestris; Paprastoji pušis)*
 Тис ягідний (Taxus baccata; Europinis kukmedis)

Покритонасінні 
(; )
 Клен звичайний (Acer platanoides; Paprastasis klevas)
 Вільха чорна (Alnus glutinosa; Juodalksnis)*
 Вільха сіра (Alnus incana; Baltalksnis)*
 Береза повисла (Betula pendula; Karpotasis beržas or Beržas svyruoklis)*
 Береза пухнаста (Betula pubescens; Plaukuotasis beržas)*
 Граб звичайний (Carpinus betulus; Paprastasis skroblas)
 Бук лісовий (Fagus sylvatica; Paprastasis bukas)
 Ясен звичайний (Fraxinus excelsior; Paprastasis uosis)
 Яблуня лісова (Malus sylvestris; Miškinė obelis)
 Тополя чорна (Populus nigra; Juodoji tuopa)
 Осика (Populus tremula; Drebulė or Epušė)*
 Pyrus pyraster (Pyrus pyraster; Miškinė kriaušė)
 Дуб скельний (Quercus petraea; Bekotis ąžuolas)
 Дуб черешчатий (Quercus robur; Paprastasis ąžuolas)
 Верба біла (Salix alba; Baltasis gluosnis)
 Верба ламка (Salix fragilis; Trapusis gluosnis)
 Горобина звичайна (Sorbus aucuparia; Paprastasis šermukšnis)
 Липа серцелиста (Tilia cordata; Mažalapė liepa)
 В'яз шорсткий (Ulmus glabra; Kalninė guoba)
 В'яз гладкий (Ulmus laevis; Paprastoji vinkšna)
 Берест (Ulmus minor; Paprastasis skirpstas)

Невеликі дерева або великі чагарники

Хвойні 
(; )
 Ялівець звичайний (; )*

Покритонасінні 
(; )
 Ліщина звичайна (Corylus avellana; Paprastasis lazdynas)
 Crataegus laevigata (Crataegus laevigata; Grauželinė gudobelė)
 Глід одноматочковий (Crataegus monogyna; Vienapiestė gudobelė)
 Глід кривочашечковий (Crataegus rhipidophylla; Miškinė gudobelė)
 Бруслина європейська (Euonymus europaeus; Europinis ožekšnis)
 Крушина ламка (Frangula alnus; Paprastasis šaltekšnis)
 Вишня звичайна (Prunus cerasus or Cerasus vulgaris; Paprastoji vyšnia)
 Черемха звичайна (Prunus padus; Paprastoji ieva)
 Терен (Prunus spinosa; Dygioji slyva)
 Жостір проносний (Rhamnus cathartica; Dygioji šunobelė)
 Верба гостролиста (Salix acutifolia; Smailialapis gluosnis)
 Верба козяча (Salix caprea; Blindė)*
 Верба попеляста (Salix cinerea; Pilkasis karklas sin. Pilkasis gluosnis)
 Salix daphnoides (Salix daphnoides; Pajūrinis gluosnis)
 Salix dasyclados (Salix dasyclados; Ilgalapis gluosnis)
 Salix myrsinifolia (Salix myrsinifolia or Salix nigricans; Juosvasis karklas)
 Верба п'ятитичинкова (Salix pentandra; Virbinis gluosnis)*
 Верба тритичинкова (Salix triandra; Krantinis gluosnis)*
 Верба прутовидна (Salix viminalis; Žilvitinis karklas)*

Кущі

Покритонасінні 
(; )
 Барбарис звичайний (Berberis vulgaris; Paprastasis raugerškis)
 Береза низька (Betula humilis; Liekninis beržas)
 Береза карликова (Betula nana; Beržas keružis)
 Дерен-свидина (Cornus sanguinea; Raudonoji sedula)
 Глід кривочашечковий (Crataegus curvisepala or Crataegus calycina; Šlaitinė gudobelė)
 Вовчі ягоди звичайні (Daphne mezereum; Paprastasis žalčialunkis)
 Бруслина бородавчаста (Euonymus verrucosus; Karpotasis ožekšnis)
 Lonicera xylosteum (Lonicera xylosteum; Paprastasis sausmedis)
 Мірика звичайна (Myrica gale; Pajūrinis sotvaras)
 Порічки альпійські (Ribes alpinum; Kalninis serbentas)
 Смородина чорна (Ribes nigrum; Juodasis serbentas)*
 Порічки колосисті (Ribes spicatum; Ilgakekis serbentas)
 Шипшина блакитно-сіра (Rosa caesia; Kietalapis erškėtis)
 Шипшина звичайна (Rosa canina; Paprastasis erškėtis)*
 Шипшина чагарникова (Rosa dumalis; Melsvalapis erškėtis)
 Шипшина травнева (Rosa majalis; Miškinis erškėtis)
 Rosa mollis (Rosa mollis; Švelnialapis erškėtis)
 Шипшина іржаста (Rosa rubiginosa; Rūdėtasis erškėtis)
 Верба вушката (Salix aurita; Ausytasis karklas)
 Верба лапландська (Salix lapponum; Laplandinis karklas)
 Верба чорнична (Salix myrtilloides; Mėlynlapis karklas)
 Верба пурпурова (Salix purpurea; Purpurinis karklas)
 Salix repens (Salix repens; Gulsčiasis karklas)
 Salix rosmarinifolia (Salix rosmarinifolia; Pelkinis karklas)
 Верба Старке (Salix starkeana; Žemasis karklas)
 Калина звичайна (Viburnum opulus; Paprastasis putinas)

Невеликі чагарники

Покритонасінні 
(; )
 Андромеда багатолиста (; )
 Мучниця звичайна (Arctostaphylos uva-ursi; Miltinė meškauogė sin. arkliauoge, kiauluoge)
 Верес звичайний (Calluna vulgaris; Šilinis viržis)*
 Chamaedaphne calyculata (Chamaedaphne calyculata; Durpyninis bereinis)
 Empetrum nigrum (Empetrum nigrum; Juodoji varnauogė)
 Erica tetralix (Erica tetralix; Tyrulinė erika)
 Багно звичайне (Rhododendron tomentosum or Ledum palustre; Pelkinis gailis)
 Vaccinium microcarpum (Vaccinium microcarpum or Oxycoccus microcarpus; Smulkiauogė spanguolė)
 Чорниця (Vaccinium myrtillus; Mėlynė)*
 Журавлина болотна (Vaccinium oxycoccos; Paprastoji spanguolė)
 Буяхи (Vaccinium uliginosum; Vaivoras)
 Брусниця звичайна(Vaccinium vitis-idaea; Bruknė)*

Напівчагарник

Покритонасінні 
 Ожина арктична (; )
 Rubus aureolus (Rubus aureolus; Krūmininė gervuogė)
 Ожина сиза (Rubus caesius; Paprastoji gervuogė)*
 Морошка (Rubus chamaemorus; Paprastoji tekšė)
 Rubus fruticosus (Rubus fruticosus; Raukšlėtoji gervuogė)
 Малина звичайна or European Raspberry (Rubus idaeus; Paprastoji avietė)*
 Rubus nessensis (Rubus nessensis; Stačioji gervuogė)
 Костяниця (Rubus saxatilis; Paprastoji katuogė)
 Rubus scissus (Rubus scissus; Septynlapė gervuogė)
 Rubus wahlbergii (Rubus wahlbergii; Lazdynlapė gervuogė)
 Bittersweet (Solanum dulcamara; Karklavijas)
 Thymus pulegioides (Thymus pulegioides; Keturbriaunis čiobrelis)
 Чебрець звичайний (Thymus serpyllum; Paprastasis čiobrelis)
 Омела біла (Viscum album; Paprastasis amalas or Laumės šluota)

Ліани

Покритонасінні 
 Плющ звичайний (; )

Посилання 
 theplantlist.org / The Plant List provides the Accepted Latin name for most species
 efloras.org / Botanical Glossary Online
 conifers.org / Web's premier source of information on conifers and their allies
 kew.org / Royal Botanic Gardens, Kew
 botanika.lt / State Research Institute of Botany
 botanikos-sodas.vu.lt / Vilnius University Botanical Garden

Ліси
Дерева
Флора Литви
Списки рослин
Списки:Литва